Апремон (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Апремон (Вандея) — коммуна во Франции, в департаменте Вандея.
 Апремон (Верхняя Сона) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Сона.
 Апремон (Савойя) — коммуна во Франции, в департаменте Савойя.
 Апремон (Уаза) — коммуна во Франции, в департаменте Уаза.
 Апремон (Эн) — коммуна во Франции, в департаменте Эн.